Cuvântul Granada se poate referi la:

 Granada (oraș din Spania)
 provincia Granada
 Ford Granada (automobil produs de Ford Motor Company)
 Granada, editură
Vezi și Grenada (dezambiguizare).